Божков може да се отнася за:
 Александър Божков (1951-2009), български политик
 Андон Божков (1878-?), български революционер
 Атанас Божков, няколко души с това име
 Васил Божков (р. 1956), български бизнесмен
 Веселин Божков (р. 1960), български политик
 Георги Божков (1927-2005), български художник
 Даниел Божков (р. 1983), български футболист
 Деян Божков (р. 1971), български шахматист
 Иван Божков (р. 1934), български ветеринарен лекар
 Кирил Божков, няколко души с това име
 Никола Божков (1867-1946), български революционер
 Пандо Божков (?), български революционер
 Стефан Божков (1923-2014), български футболист
 Трайко Божков (1918-1943), македонски партизанин